Ве́нтспилс (; до 1917 года — Винда́ва, ) — портовый город в Латвии. Расположен на берегу Балтийского моря около устья реки Вента, к северу от Лиепаи и к западу от Риги.

История 

Первое упоминание о Виндау в землях Ливонского ордена относится к 1263 году. В 1290 году здесь строится Виндавский замок. В 1378 году Виндау получил статус города. В 1561 году город входит в состав Курляндского герцогства. Во времена Курляндского герцогства Виндавский замок являлся резиденцией городского фогта. Расцвет города приходится на время правления курляндского герцога Якоба (1642—1681 годы) из рода Кетлеров, тогда в устье реки Виндава (ныне Вента) была построена крупная кораблестроительная верфь, вокруг города стали строиться оружейные мастерские, доменные печи, селитровые и кирпичные мануфактуры, стала развиваться торговля с Западной Европой, преимущественно с Голландией.

В 1795 году Виндау вместе с Курляндским герцогством присоединяется к России и получает русифицированное название Виндава. В 1915 году в ходе Первой мировой войны город занимают немецкие войска. В годы Второй мировой войны с 1 июля 1941 года город находился под немецкой оккупацией. Осенью 1944 года город оказался в зоне Курляндского котла, который держался до конца войны. Советские войска вошли в Вентспилс только 10 мая 1945 года.

Население 
На начало 2021 года, по данным Центрального статистического управления Латвии, численность населения города составила 33 372 человека, в том числе: лица старше 65 лет в структуре населения города составляли 23,4 % (7 814 человек), лица до 14 лет — 15,2 % (5 059 человек).

На 1 января 2015 года по данным Центрального статистического управления численность населения города составляла 36 274 человека. В Регистре жителей (Управление по делам гражданства и миграции МВД) была приведена иная цифра — 40 273 человека.

Национальный состав 
Структура национального состава города согласно переписям 1989, 2011 и 2021 годов, и по оценке на начало 2022 года:

Климат 
В Вентспилсе — морской климат с мягкой зимой и прохладным летом.

Экономика

Транспорт

Железная дорога 
До конца февраля 2010 года осуществлялись рейсы пассажирских поездов по маршруту Рига — Вентспилс. До июля 1996 года Вентспилс был также связан железнодорожной линией с городом Лиепая (ныне разобрана).

Пассажирское сообщение было прекращено, но осуществляются грузовые перевозки. Имеется несколько станций.

Пассажирские станции:
 Вентспилс, Вентспилс II: бывшие станции на линии Рига — Вентспилс
 Вентспилс-Южный: бывшая станция на линии Вентспилс — Лиепая

Грузовые станции (парки):
 Припортовый парк ()
 Морской парк ()
 Южный парк ()
 Восточный парк ()
 Нефтяной парк ()

В 2010 году была восстановлена узкоколейная железная дорога в виде аттракциона, ширина колеи — 600 мм. Длина участка — 2,6 км.

Автомобильный транспорт 
Автотрассы  Вентспилс — Рига,  Вентспилс — Кулдига — Салдус,  Вентспилс — Пилтене,  Вентспилс — Колка,  Вентспилс — Дундага — Мелнсилс,  Вентспилс — Авотини.

Порт 

Незамерзающий порт Вентспилс являлся важным звеном в экспорте российской нефти и каменного угля через Балтийское море. В конце 2001 года решением правительственной комиссии России для диверсификации поставок нефти и экономического развития российских портов все шедшие через «Вентспилс Нафта терминалс» объёмы нефти были переориентированы на нефтеналивной порт в Приморске, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

По состоянию на осень 2011 года Вентспилсский порт обслуживали три паромныe линии:
 Вентспилс — Нюнесхамн (Швеция) — 5 раз в неделю;
 Вентспилс — Травемюнде (Германия) — 2 раза в неделю;
 Любек (Германия) — Вентспилс — Санкт-Петербург (Россия) — 2 раза в неделю.

Аэропорт 

В пяти километрах от Вентспилса расположен гражданский аэропорт, который не имеет регулярного сообщения и обслуживает частные самолёты и чартерные рейсы. Услугами аэропорта также пользуются поисково-спасательные и пограничные службы.

Самоуправление 
В состав Вентспилсской городской думы входят 13 депутатов. Мэр города — Янис Витолиньш, который возглавляет городское самоуправление с 5 июля 2021 года. С 5 декабря 1988 года до 23 октября 2012 года и с 29 мая 2013 года до 1 июля 2021 года мэром города был Айварс Лембергс.

СМИ 
В городе выходит газета «Вентас Балсс» () и бесплатная газета «Вентспилс Авизе» (). Также горожане могут смотреть передачи Вентспилсского телевидения.

Радио 
В городе работают 18 радиостанций в диапазоне FM:

 SWH Plus 87,9 FM
 Radio Baltkom 88,5 FM
 Latvijas Radio 3 89,8 FM
 Latvijas Kristigais Radio 90,8 FM
 Radio Tev 92,8 FM
 SWH Gold 93,7 FM
 Super FM 94,5 FM
 Latvijas Radio 4 95,3 FM
 Pieci.lv 96,5 FM
 EHR SuperHits 97,8 FM

 Latvijas Radio 1 99,2 FM
 Skonto Kurzeme 100,5 FM
 EHR 101,9 FM
 Latvijas Radio 2 103,0 FM
 Star FM 105,0 FM
 SWH 105,4 FM
 TOP Radio 106,0 FM
 Kurzemes Radio 107,9 FM

Образование 
В Вентспилсе работает девять общеобразовательных дневных школ и одна средняя вечерняя школа. Высшее образование возможно получить по окончании Вентспилсской высшей школы, а также на инженерно-экономическом факультете и факультете инженерных наук Вентспилсского филиала Рижского технического университета, на факультете юридических наук и факультете экономических наук Балтийской международной академии, в Вентспилсском отделении Высшей школы педагогики и образовательного менеджмента и в колледже бухгалтерии и финансов ООО KIF «Biznesa komplekss».

Спорт 
Футбольный клуб «Вентспилс»:
 Чемпион Латвии — 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014.
 Серебряный призёр чемпионата Латвии — 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2018.
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии — 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2012, 2015, 2016, 2019.

Баскетбольный клуб «Вентспилс»:
 Чемпион Латвии — 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06.
 Серебряный призёр чемпионата Латвии — 1997/98, 1998/99, 2006/07.
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии — 1995/96, 2007/08.
 Бронзовый призёр чемпионата Балтии — 2006/07.

С 25 мая по 1 июня 2008 года Вентспилс принимал чемпионат Европы по спортивному ориентированию.

В Венстпилсе проводится мемориал памяти шахматиста Юриса Нейманиса. Второй по счёту турнир, прошедший 28—29 июля 2018 года, одновременно был открытым чемпионатом Латвии по рапиду.

Вент 
12 октября 2011 года по инициативе мэра Айварса Лембергса в Вентспилсе были выпущены в обращение собственные деньги — венты. 100 вентов соответствовали 1 лату. К началу ноября 2011 года вентами можно было расплатиться уже в 22 местах (в основном, на туристических и спортивных объектах). Администрация Вентспилса выражала пожелание вывести венты за пределы города.

Партией реформ Затлерса утверждалось, что введение в Вентспилсе собственной валюты носит антиконституционный характер. Руководство партии выражало намерение обратиться с связи с этим в полицию безопасности.

Города-побратимы 
Городами-побратимами Вентспилса являются:
  Нинбо
  Вестервик
  Штральзунд
  Лорьян
  Новополоцк
  Полоцк

См. также 
 Виндавская улица

Примечания

Топографические карты

Ссылки

Литература 
 

 

 
Порты Балтийского моря
Ганза
Города республиканского значения Латвии